I risultati completi del motomondiale 2001 furono i seguenti

Sistema di punteggio e legenda

Le classi

Classe 500 
Iscritti
Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Michelin.

 Classifica piloti

Classifica costruttori

Classe 250 
Iscritti

 Classifica piloti

Classifica costruttori

Classe 125 
Iscritti

 Classifica piloti

Classifica costruttori

Collegamenti esterni 
 
 
 

 2001